Joshua Dufek (Londres, Reino Unido, 13 de diciembre de 2004), es un piloto de automovilismo suizo-austriaco. En el 2019 fue miembro de la Academia Sauber. Actualmente compite en el Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente con PHM Racing.

Carrera

Inicios 
Dufek iniciaría en el Karting a los 7 años, en el LO Schweizer Kart Meisterschaft/LO Championnat Suisse de Karting, en la categoría Mini y con el equipo JD Racing, Dufek lograría ganar el campeonato con 312 puntos.

Dufek estaria en el Karting hasta 2019 donde, su mejor resultado en todo ese tiempo, seria un cuarto lugar en 2017 en la ADAC Kart Masters en la categoría X30 Junior.

Fórmula Regional

Campeonato de Fórmula Regional Asiática 
A inicios de 2022, Dufek  compitió en las tres primeras rondas de, Campeonato de Fórmula Regional Asiática para Hitech Grand Prix, acumulando dos podios de modalidad de novato.

Campeonato de Fórmula Regional Europea

2021 
Habiendo participado en las pruebas de postemporada con MP Motorsport y Van Amersfoort Racing a fines de 2021, Dufek fichó por este último equipo para competir en el Campeonato de Fórmula Regional Europea, conduciendo junto a Levente Révész y Kas Haverkort.

2022 

En 2022, Dufek correría en el Campeonato de Fórmula Regional Europea con Hitech Grand Prix, Dufek quedaría segundo en el campeonato de novatos de la temporada, siendo su mejor resultado un segundo lugar en el Red Bull Ring.

El comienzo de su temporada en el campeonato seria complicado, ya que Dufek anotó solo dos puntos en las primeras diez carreras, lejos de su compañero de equipo Haverkort. Sin embargo, logro remontar en la ronda del Hungaroring con buenos puntos, seguido de un doble podio en el Red Bull Ring. 

Después de las vacaciones de verano, impulsó al piloto suizo al top 10 en la clasificación y la lucha por el título de novato. Dufek llegó al final de temporada en Mugello décimo en la clasificación, a 11 puntos del líder del campeonato novato, el italiano Leonardo Fornaroli. Presionó al italiano con un podio en la carrera 1 y una salida desde la primera fila en la carrera 2, pero un error tardío peleando con Hadrien David lo hizo caer tres posiciones y finalmente perder el campeonato de novatos por 4 puntos. 

Sin embargo, esta fue una cantidad de puntos suficiente para que Dufek superara a Mari Boya de MP Motorsport y asegurara el noveno lugar en la clasificación general final.

Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente 
A inicio de 2023, Dufek fue anunciado para participar en el Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente con PHM Racing.

Resumen de carrera

Resultados

Campeonato de España de F4

ADAC Fórmula 4

Campeonato de Italia de Fórmula 4

Campeonato de Fórmula Regional Europea

Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Suiza
Pilotos de automovilismo de Austria
Pilotos del Campeonato de España de F4
Pilotos de ADAC Fórmula 4
Pilotos del Campeonato de Italia de Fórmula 4
Pilotos del Campeonato de Fórmula Regional Asiática
Pilotos del Campeonato de Fórmula Regional Europea
Pilotos del Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente